Николай Лукинов:
 Лукинов, Николай Иванович (1928—1993) — слесарь, Герой Социалистического Труда. 
 Лукинов, Николай Тарасович (1914—1998) — Герой Советского Союза.